Bylice – wieś w obw. lwowskim, w rejonie starosamborskim
 Bylice – dawna gmina
 Miejscowości w Polsce 
 Bylice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Świercze 
 Bylice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Grzegorzew 
 Bylice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Przelewice

Zobacz też: Bylice-Kolonia